Державинский район — название административно территориальных единиц на территории бывшего СССР:

Казахстан 
 Державинский район — с 1963 по 1997 г. название Жаркаинского района Акмолинской области.

Россия 
 Державинский район — административно-территориальная единица существовавшая с 1934 по 1959 гг. в составе Средне-Волжского края и Оренбургской области.